Allmendstadion steht für folgende Sportstätten:
 PostFinance-Arena, ehemals Eisstadion Allmend bzw. Allmendstadion ist ein Eissportstadion im Schweizer Bern, Heimspielstätte des SC Bern
 Allmendstadion ist ein Stadion in Maichingen, Heimspielstätte des GSV Maichingen
 Stadion Allmend, ein ehemaliges Stadion in Luzern, Schweiz